Marsh poate fi:

 Ngaio Marsh, scriitoare și director de teatru din Noua Zeelandă
 Stan Marsh, personaj fictiv din serialul de desene animate South Park
 Bacchus Marsh, oraș în Victoria , Australia
 Marsh Harbour, un oraș din Bahamas
 Moreton-in-Marsh, oraș în comitatul Gloucestershire , regiunea South West, Anglia
 Marsh & McLennan Headquarters, clădire aflată în New York City
 Marsh & McLennan Companies, companie americană de servicii profesionale și brokeraj de asigurări
 Marsh, în engleză înseamnă mlaștină